Eduard Willes, cientista norte-americano nascido em 1924, ficou famoso por elaborar uma das mais completas teorias relativas ao funcionamento do cérebro e do olfato: a teoria dos setores, na qual o cérebro se divide em 24 setores distintos e cada qual realiza funções sendo o setor de "constância" o responsável por fazer-nos acostumar com um determinado cheiro.

Cientistas dos Estados Unidos